Liste des États des États-Unis classés par ordre de superficie décroissante. Les données proviennent du Bureau du recensement des États-Unis.

Certaines entités géographiques américaines autres que des États sont également mentionnées en italique à titre de comparaison.

Superficie totale des États-Unis 
Cette liste prend en compte la superficie totale des États, terres et eaux comprises.

Terres 
Cette liste ne prend en compte que la superficie terrestre des États.

Eaux douces 
Cette liste ne prend en compte que la superficie des eaux douces (rivières, lacs, etc.) des États.

Notes et références

Voir aussi 
 Géographie des États-Unis